Татаринцев — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Татаринцев, Антон Юрьевич (род. 1984) — украинский и российский футболист.
 Татаринцев, Борис Исакович (1939—2011) — лингвист, тюрколог, доктор наук, профессор.
 Татаринцев, Виктор Иванович (род. 1954) — российский дипломат.
 Татаринцев, Виталий Григорьевич (1904—1976) — советский председатель Ивановского облисполкома.
 
 Татаринцев, Олег Викторович (род. 1966) — российский художник.
 Татаринцев, Павел — атаман Терского семейного войска, в 1771 году пленил Емельяна Пугачёва.

 Татаринцева, Маргарита Петровна (род. 1940) — российский учёный-тувиновед, филолог, литературовед и литературный критик, этнограф и фольклорист.